FOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Forster (Australia)